В одиночному розряді тенісного турніру Taiwan Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Патрісія Гі здобула титул, у фіналі перемігши Адріану Віллагран 6–7, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Гелен Келесі (чвертьфінал)
  Мерседес Пас (2-ге коло)
  Барбара Геркен (півфінал)
  Іноуе Ецуко (1-ше коло)

 Каріна Карлссон (1-ше коло)
 Нейже Діас (1-ше коло)
 Вікі Нелсон-Данбар (1-ше коло)
 Гелена Дальстрем (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Taipei Women's Championship